Анато́лий Гео́ргиевич Кушнире́нко (род. 3 июля 1944 года, Таганрог) — советский и российский  и специалист в области информационных технологий. Заведующий отделом учебной информатики НИИСИ РАН, автор многих учебных пособий по информатике, разработчик обучающей системы программирования КуМир. Кандидат физико-математических наук, доцент механико-математического факультета Московского государственного университета.

Биография 
Кушниренко родился в Таганроге в 1944 году.

В 1967 году закончил механико-математический факультет Московского государственного университета. Специализировался в области функционального анализа. Ученик В. И. Арнольда, под руководством которого защитил кандидатскую диссертацию.

В своей статье 1967 года А. Г. Кушниренко ввёл понятие A-энтропии (в англоязычной литературе позднее закрепился термин «sequence enthropy»), которое является модификацией введённого А. Н. Колмогоровым понятия метрической энтропии динамической системы. Ряд работ Кушниренко посвящён исследованию систем полиномиальных уравнений и получению оценок для числа решений таких систем; полученные им результаты (в частности, «теорема Кушниренко» и «принцип Кушниренко») прочно вошли в арсенал исследователей, работающих в этой области математики.

В 1970 году Кушниренко стал штатным доцентом механико-математического факультета МГУ, а в 1998 году — доцентом-совместителем кафедры ОПУ (общих проблем управления). В 1976—1979 годах Кушниренко был учёным секретарем кафедры ОПУ.

Кушниренко был одним из первых, кто вводил информатику в 1980-х годах как учебный предмет. В 1980 году он вместе с Г. В. Лебедевым создал новый курс информатики в МГУ (на основе этого курса впоследствии был создан учебник «Программирование для математиков»), основанный на оригинальных идеях. В 1987 году вышел второй учебник по информатике для 10-го класса средней школы, созданный коллективом авторов под руководством Кушниренко. С 1990 по 1997 год учебник «Основы информатики и вычислительной техники» был издан общим тиражом более 7 миллионов экземпляров. Кушниренко считает необходимым изучение информатики в школах.

В основу как курса лекций, так и обоих учебников легли: понятие «исполнителя» (предложенное в конце 1970-х гг. В. Б. Бетелиным и развитое А. Г. Кушниренко и Г. В. Лебедевым) как один из способов реализации концепции объектно-ориентированного программирования, технология программирования «сверху вниз» и иерархия структур данных.

Выступал с двумя докладами на Международном семинаре по компьютерной алгебре и информатике.

С 1996 по 1998 год Кушниренко работал в Пенсильванском университете () в городе Стейт-колледж (), где преподавал математику.

Сегодня 
В настоящее время Анатолий Георгиевич читает спецкурсы и ведёт специальные семинары. Он входит в состав редакционной коллегии журнала «Фундаментальная и прикладная математика».

А. Г. Кушниренко опубликовал свыше 60 работ, в том числе 12 книг. Под его руководством защищено семь кандидатских диссертаций.

Публикации

По математике

По информатике 
  — было переиздано в 1991, 1993 и 1996 годах

Примечания

Ссылки 
 Труды А. Г. Кушниренко на MathNet.Ru

Учёные в области информатики СССР
Авторы школьных учебников
Разработчики компьютерных обучающих средств
Учёные в области информатики России
Авторы учебников информатики